Третий чемпионат СССР по футболу был разыгран с 23 июля по 30 октября 1937 года. Победителем двухкругового турнира девяти команд в группе «А» стало московское «Динамо» (второй чемпионский титул).

Чемпионат начали 8 команд команд, но затем их стало 9 — команду ЦДКА, которая начала сезон в группе «Б», вернули в сильнейшую лигу СССР. Впервые участие в турнире принял московский «Металлург». Именно этот клуб одержал больше всего побед в первом круге. К началу второго круга прошлогодние чемпионы московские «Динамо» и «Спартак» отставали от «Металлурга» на одно очко. Однако в дальнейшем дебютант высшей лиги одержал лишь одну победу над аутсайдерами турнира —ЦДКА. «Динамо» удалось выступить успешнее «Спартака», который сыграл два последних чемпионата вничью, в результате чего «бело-голубые» завоевали первое место, а «красно-белые» — второе. Обладателем «бронзы» третьего чемпионата СССР по футболу стало киевское «Динамо».

Итоговая таблица 

 Система начисления очков: 3 за победу, 2 за ничью, 1 за поражение и 0 за неявку.

Лучшие бомбардиры:

Потуровая таблица 

 «Красная Заря» пропустила первый тур и начала выступление со второго тура.

Составы команд

Динамо (Москва) 
Тренер: Дубинин Виктор Иванович

Домашний стадион: Стадион «Динамо»

Спартак (Москва) 
Тренер: Квашнин, Константин Павлович

Домашний стадион: Стадион «Динамо»

Матчи

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1937
1937